"Bombon" pode ser:
 Bombon, comuna francesa de Sena e Marne
 Café bombón, bebida
 Bombón de Azúcar, canção
 Punta de Bombon (distrito), no Peru
 Corazón De Bombón

Ver também
 Bombom (desambiguação)
 Bom Bom (desambiguação)

Desambiguações de topônimos